Carlos Montes é um cantor de música popular brasileira.

Discografia 
”Montes & Martin: Simply Put, Simply Cut”
”Choice”
”Raça e magia”

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro